L'Atzúbia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Adsubia (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Adsubia (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar